Unió Nacional Democràtica d'Armènia (del seu nom en armeni Ազգային ժողովրդավարական միություն, transliterat Azgayin Zhogovrdavarakan Miutyun), partit polític d'Armènia
 Moviment Sionista Americà (del seu nom en anglès American Zionist Movement), federació de grups sionistes dels Estats Units
 Metil azinfós (del seu nom en anglès Azinphos-Methyl), compost organofosforat insecticida
 Azitromicina, antibiòtic macròlid
 Acetazolamida, inhibidor de l'anhidrasa carbònica usat com a diürètic
 AZM també és el codi ISO 4217 antic del manat azerbaidjanès, moneda oficial de l'Azerbaidjan
 AZM també és el codi a l'índex FTSE MIB d'Azimut Holding, empresa de serveis financers amb seu a Milà (Itàlia)
 azm també és el codi ISO 639-3 de l'amuzgo d'Ipalapa, llengua parlada a Mèxic